TE, Te ali te je lahko:

 telur, kemični element
 termoelektrarna
 ime za črko Т v cirilici
 seznam besed pri opisu embrioloških in plodovnih struktur